REAGroup est une filiale de Renault responsable de l'activité distribution en direct pour le groupe Renault sur le périmètre européen. L'objectif est de représenter le constructeur dans les villes stratégiques. REA signifie « Renault Europe Automobiles ».

Les activités prises en charge par REAGroup sont la vente de véhicules Renault neufs, de véhicules d'occasion, le service après-vente (entretien, réparation mécanique et carrosserie, le financement, les services rapides, la distribution de pièces de rechange, la location de véhicules).

Depuis le , Reagroup s'appelle Renault Retail Group.

Constructeur automobile ayant son siège en France
Renault